Гео́ргий Смирно́в:
 Смирнов, Георгий Борисович (род. 1943) — советский и российский микробиолог и генетик.
 Смирнов, Георгий Гаврилович (1936—2022) — советский футболист, тренер.
 Смирнов, Георгий Лукич (1922—1999) — советский философ, академик АН СССР.
 Смирнов, Георгий Семёнович (1914—1941) — советский военный лётчик, Герой России.